Los visitantes puede referirse a:
 Los Visitantes, serie checoslovaca de 1983
 Los Visitantes, grupo de rock argentino que fue liderado por Roberto Palo Pandolfo
 Los Visitantes, película francesa de 1993
 Los Visitantes 2 o Los Visitantes 2: Regresan Por El Túnel Del Tiempo, la segunda parte de la película francesa.
 Los visitantes, serie de televisión de HBO